Luocheng bezeichnet:

 Luocheng (罗城仫佬族自治县), Autonomer Kreis der Mulam in der bezirksfreien Stadt Hechi im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Luocheng (Hui’an) (螺城镇), Großgemeinde im Kreis Hui’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Luocheng (Qianwei) (罗城镇), Großgemeinde im Kreis Qianwei in der chinesischen Provinz Sichuan
 Luocheng (Wanzai) (罗城镇), Großgemeinde im Kreis Wanzai in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Luocheng (Gaotai) (罗城乡), Gemeinde im Kreis Gaotai in der chinesischen Provinz Gansu
 Luocheng (Shaoyang) (罗城乡), Gemeinde im Kreis Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Luocheng (Gaotai) (罗城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinyuan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Luocheng (Shaoyang) (罗城街道), Straßenviertel der Stadt Luoding in der chinesischen Provinz Guangdong